Gothic (englisch gothic, im übertragenen Sinn „düster, schaurig“) steht für:

 Gothic (Kultur), Jugendkultur im Rahmen der Post-Punk- und Dark-Wave-Bewegung
 Kurzform von Gothic Rock, eine Stilform der Rockmusik
 Gothic (Zeitschrift), Musikzeitschrift der Schwarzen Szene
 Gothic (Film), britischer Spielfilm (1986)
 Gothic (Album), Studioalbum der Band Paradise Lost (1991)
 Gothic (Spieleserie), deutsche Computer-Rollenspiel-Reihe (ab 2001)
 Gothic (Computerspiel), erster Teil der Serie
 Gothic (Remake), Computerspiel-Remake des ersten Teils der Serie
 Gothic fiction, literarisches Genre, siehe Schauerliteratur
 ursprünglicher Name der Gothland, britisches Dampfschiff
 Gothic Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Gothic Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Gothic (Schiff, 1948), Kombischiff der britischen Reederei Shaw, Savill & Albion Steamship Company

Siehe auch:
 Goth
 Gotisch
 Neugotik, auch bekannt als Gothic Revival
 Battlefleet Gothic